Бальза — многозначный термин.

Известные значения:

 Бальза — монотипный род деревьев семейства Мальвовые (подсемейство баобабовые).
 Бальза — река в России, протекает в Республике Башкортостан.
 Бальза — деревня в Куюргазинском районе Башкортостана, относится к Ленинскому сельсовету.
 Бальза — плот, употребляемый на южном берегу Америки и Перу.

Примечания